Ulferts ist der Familienname folgender Personen:

 Gert-Dieter Ulferts (* 1956), deutscher Kunsthistoriker
 Hertha Ulferts, deutsche Juristin, Rechtsanwältin und Richterin